Az Allsvenskan 1968-as szezonja volt a bajnokság negyvennegyedik kiírása. A bajnokságban 12 csapat vett részt, a győztes az Östers IF lett. Ez volt a klub első bajnoki címe.

Végeredmény

Források 
 RSSSF

Allsvenskan szezonok
Sved